Словени у Албанији могу бити:

 Вајунити, раносредњовековно јужнословенско племе у областима данашње јужне Албаније
 Срби у Албанији, припадници српске етничке мањине у данашњој Албанији
 Етнички Црногорци у Албанији, припадници црногорске етничке мањине у Албанији
 Етнички Македонци у Албанији, припадници македонске етничке мањине у Албанији
 припадници осталих словенских народа, који живе и раде у Албанији

Види још
 Албанија (вишезначна одредница)